Kinderhook (Illinois), vila del Comtat de Pike de l'estat d'Illinois
 Kinderhook Township (Comtat de Pike), township del Comtat de Pike de l'estat d'Illinois
 Kinderhook (Nova York), vila del Comtat de Columbia de l'estat de Nova York
 Kinderhook (poble de Nova York), poble del Comtat de Columbia de l'estat de Nova York
 Kinderhook Township (Comtat de Branch), township del Comtat de Branch de l'estat de Michigan